У́лица Наде́жды — название улиц в разных городах Российской Федерации:

 Улица Надежды — улица в Брянске.
 Улица Надежды — улица в Липецке (Матырский).
 Улица Надежды — улица в Томске (Родионово).
 Улица Надежды — улица в Уфе.